Jankovac est un toponyme qui peut désigner :
Jankovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jankovac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sokolovac, comitat de Koprivnica-Križevci.